Nireș se poate referi la:
Nireș, Cluj, colovial Sasnireș,
Mesteacănu, Sălaj, colocvial Nireș,
Mireșu Mare, Maramureș, colocvial Nireșu Mare., reședința comunei cu același nume